Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor) (officieel het Kuala Lumpur Open) van 1994 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober in het Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| score-width= 12
| team-width= 150
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= P Haarhuis
| RD1-score01-1=61
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Matsuoka
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Kulti
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Bryan
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= N Borwick
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Ruah
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Mronz
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= J Morgan
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=64
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= J Bates
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=64
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= K Thorne
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Bergström
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G Pozzi
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13= B Larkham
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Tebbutt
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Olchovski
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= M Petchey
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=
| RD2-team01= S Matsuoka
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= N Kulti
| RD2-score02-1=68
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Ruah
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= A Mronz
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= K Thorne
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= G Pozzi
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Tebbutt
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= A Olchovski
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=
| RD3-team01= S Matsuoka
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Mronz
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Pozzi
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A Olchovski
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=
| RD4-team01= A Mronz
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= A Olchovski
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Onderste helft

| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Poliakov
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Youl
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Eltingh
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= L Jönsson
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= L Paes
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Chang
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=
| RD2-team04= T Woodbridge
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=
| RD2-team05= R Weiss
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=67
| RD2-score05-3=62
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= A Malik
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Eltingh
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= L Paes
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Kuala Lumpur
Kuala